Tess of the d'Urbervilles (boek) van Thomas Hardy, gepubliceerd in 1891.
Verfilmingen van dit boek:
Tess of the D'Urbervilles (1913), film met Minnie Maddern Fiske in de titelrol.
Tess of the D'Urbervilles (1924), film met Blanche Sweet in de titelrol.
Tess, film met Natassja Kinski in de titelrol.
Tess of the D'Urbervilles (1998), televisiefilm met Justine Waddell in de titelrol.
Tess of the D'Urbervilles (miniserie), miniserie met Gemma Arterton in de titelrol.